Infalibilidad puede referirse a:
Lo opuesto a la falibilidad.
La doctrina de la infalibilidad pontificia.
La doctrina de la infalibilidad de las Escrituras.